Plus d’une confession chrétienne a un diocèse à Montréal :
 le diocèse anglican de Montréal ;
 le diocèse catholique de Montréal.